Elwood G. Babbit (1871-19??), est un lieutenant américain.
 Jamie Babbit (née en 1970), est une réalisatrice américaine.
 Manny Babbit est un meurtrier américain

Voir aussi